Polak is een Asjkenazische, Poolse en Tsjechische benaming voor een Pool, inwoner van Polen.
 Acteur
 Abraham Polak (1914-1992), beter bekend als Alexander Pola, Nederlands acteur, tekstschrijver en komiek
 Architectuur
 Catharina Polak Daniels (1904-1989), was een Nederlandse tuinarchitecte
 Michel Polak (1985-1948), een Belgisch-Zwitsers architect, vader van Jean Polak en André Polak
  André Polak (1914-1988), Belgische architect, zoon van Michel Polak, mede-ontwerper van het Berlaymontgebouw
  Jean Polak (1920-2012), Belgische architect, zoon van Michel Polak, mede-ontwerper van het Berlaymontgebouw
 Kunst
 Elisabeth Catharina Polak (1891–1965), met pseudoniem Bets Bayens, kunstschilder en tekenaar
 PolakVanBekkum, een Nederlands kunstenaarsduo, bestaande uit Esther Polak en Ivar van Bekkum
 Muziek
 Jakub Polak (ca.1545-ca.1605), Pools luitist en componist
 Mathieu Daniel Polak (1972), Nederlands pianist, beiaardier en componist
 Sidney Polak (1972), alias van de Poolse muzikant Jarosław Polak
 Politiek
 Ben Polak (1913-1993), Nederlands medicus, politicus en hoogleraar huisartsgeneeskunde
 Carel Polak (1909-1981), Nederlands politicus, hoogleraar in Wageningen en Leiden
 Fred Polak (1907-1985), Nederlands futuroloog, hoogleraar en lid van de Eerste Kamer
 Henri Polak (1868-1943), Nederlands vakbondsbestuurder en politicus
 Minus Polak (1928-2014), Nederlands advocaat, politicus en bestuurder
 Salomo Polak (1879-1942), Nederlands ondernemer en politicus
 Willem Polak Emzn (1918-1987), Nederlands politicus, wethouder kunstzaken Amsterdam  
 Wim Polak (1924-1999), Nederlands politicus en burgemeester van Amsterdam
 Schrijvers
 Bob Polak (1947), Nederlands publicist, columnist en criticus
 Chaja Polak (1941), Nederlands schrijfster
 Clairy Polak (1956), Nederlands journaliste en presentatrice
 Hans Polak (1945-2016), Nederlands journalist en televisieprogrammamaker
 Inez Polak (1949), Nederlands journalist
 Johan Polak (1928-1992), Nederlands uitgever, essayist, bibliofiel, vertaler en mecenas
 Nina Polak (1986), Nederlands schrijfster en journaliste
 Sport
 Ans Polak (1906-1943), Nederlands gymnaste
 Jan Polák (1981), Tsjechisch voetballer bij RSC Anderlecht, wonend in Asse, België
 Sjaak Polak (1976), Nederlands voetballer

 Overige
 Abraham Josef Polak (....-1924), oprichter van de Puddingfabriek AJP te Groningen, waarin thans gevestigd het bedrijfsverzamelgebouw  De Puddingfabriek
 Anna Polak (1874-1943), Nederlands directeur van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
 C. Polak, firma C. Polak en Zonen NV (CP) te Groningen, voorheen fabrikant van Ranja
 Fred Polak, Nederlands futuroloog
 Gaston Polak (1874-1970), Belgisch mijningenieur en secretaris-generaal van de Belgische Theosofische Vereniging
 Henriette Polak-Schwarz (1893-1974), Nederlands humanistisch bestuurder, firmant en mecenas
 Jim Polak (1922-2014), jurist, hoogleraar en rector magnificus aan de Landbouwhogeschool Wageningen, rechter en lid van de  Raad van State
 Jaap Polak (1931-2021), econoom, hoogleraar vervoers- en Verkeerseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen
 Jaap Polak (1955), jurist, hoogleraar en lid van de Raad van State, zoon van Carel Polak
 Koos Polak (1914-2010), econoom, bewindvoerder namens Nederland in het bestuur van het IMF
 Leo Polak (1880-1941), Nederlands filosoof en humanist en vrijdenker
 Leonard Polak Daniels, (1872-1940), medicus, hoogleraar en rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen
 Martijn Polak (1961), advocaat, hoogleraar aan de Unversiteit Leiden, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, zoon van Jim Polak
 Moritz Polak (1865-1938), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Nico Jacob Polak (1887-1948), econoom, hoogleraar en rector magnificus aan de Rotterdamse Handelshogeschool
 Nico Polak (1904-1984), raadslid van de Hoge Raad der Nederlanden, president-curator van de Rijksuniversiteit Groningen en vicepresident van het Gerechtshof in Leeuwarden
 Philine Polak, medestudente van Hannie Schaft
 Sacha Polak (1982), Nederlands filmregisseur en documentairemaker
 Willem Polak (1915-1993), Nederlands oorlogsmisdadiger in de Tweede Wereldoorlog
 Algemeen
 Polak Pisang is een bestuurslaag in het regentschap Indragiri Hulu onder Riau, Indonesië
 Polak & Van Gennep, thans Athenaeum – Polak & Van Gennep, is een Nederlandse uitgeverij te Amsterdam
 Polak & Schwarz, thans IFF, was een Nederlands bedrijf dat geurstoffen produceerde

Zie ook 
 Pollak, ook wel witte koolvis, een straalvinnige vis uit de familie van kabeljauwen
 Pollack (doorverwijspagina)